Miloševo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac
 Miloševo – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Negotin
 Miloševo – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina

Zobacz też
 Miloševo Brdo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Novo Miloševo – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu środkowobanackim, w gminie Novi Bečej